Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 65-ös, továbbá 65A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 65-ös villamos (Budapest)megszűnt
 65A villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 65-ös villamos (Bécs)megszűnt